Un archet est un instrument en forme de petit arc : une pièce de bois plus ou moins cintrée par une corde tendue entre ses extrémités. L’archet a servi à mettre en rotation un morceau de bois pour allumer un feu, ou un foret ou drille pour percer la pierre, le bois, etc.
 Dans le domaine de la musique, l'archet sert à frotter les cordes d'un instrument à cordes frottées. On utilise  la colophane, sur les crins de l'archet, pour mettre la corde en vibration et éviter le glissement sans production sonore.

 Dans le domaine du chemin de fer, le pantographe de la locomotive électrique appuie  l'archet, une pièce horizontale, sur la ligne de courant caténaire.

es:Bree (Tierra Media)#Archet